El Memorial Lyon-Japón Japón-Francia, fundado inicialmente en 2004 en el dominio del castillo de Bois Franc en Jarnioux, se estableció desde el 8 de diciembre de 2014 en el dominio público del municipio de Gleizé. Recuerda la memoria y la historia de Japón en Francia en el Ródano, Beaujolais, Lyon, Jarnioux, Ville-sur-Jarnioux y Liergues y los vínculos históricos y oficiales establecidos con la prefectura de Okayama, la provincia de Mimasaka, Mimasaka, Ōhara-Cho y Yokohama. Este lugar fue patrocinado sucesivamente por trece naciones, Japón, Francia, Camboya, los diez países de la ASEAN y Rusia. Allí flotan permanentemente diecisiete banderas entregadas oficialmente por las autoridades públicas interesadas, las de Japón, Francia, Camboya, ASEAN, Rusia, Mimasaka, Ródano, Región Centro, Región Borgoña, Clan Mori, señorío des Doat, Hyoho Niten Ichi Ryu, 150.º aniversario de las relaciones franco-japonesas, Club Lyon-Japón, Sagrado Corazón Real, Sagrado Corazón Tricolor, Espíritu Santo.

Galería

Banderas

Véase también 

 Magokoro
 Miyamoto Musashi
 Miyamoto Musashi Budokan
 Provincia de Mimasaka

Sitios web externos 

 Mimasaka.fr
 Ayuntamiento de mimasaka
 Sitio oficial

Referencias

Enlaces 

Ródano
Miyamoto Musashi
Japonesas